Dit is een overzicht van de snelste schaatssters en beste puntentotalen op de minivierkamp vrouwen.

Snelste vrouwen minivierkamp

Snelste vrouwen minivierkamp laaglandbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Snelste vrouwen minivierkamp buitenbaan

Snelste vrouwen minivierkamp laagland-buitenbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Beste puntentotalen minivierkamp

Beste puntentotalen minivierkamp laaglandbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Beste puntentotalen minivierkamp buitenbaan

Beste puntentotalen minivierkamp laagland-buitenbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Zie ook 
 Adelskalender laagland - Minivierkamp vrouwen
 Adelskalender afstanden- Minivierkamp vrouwen
 Lijst van schaatsrecords minivierkamp vrouwen

Schaatslijsten